Pseudogliophragma är ett släkte av svampar. Pseudogliophragma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudogliophragma